Новичо́к — человек, только начинающий свою работу с чем-либо или новый в обществе.

 «Новичок» — семейство фосфорорганических боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия, разработанное в СССР.
 «Новичок» — мультфильм Романа Качанова 1961 года.
 «Новичок» — фильм Клинта Иствуда 1990 года.
 «Новичок» — фильм Джона Ли Хэнкока 2002 года.
 «Новичок» — фильм Маркоса Сьега 2005 года.
 «Новичок» — веб-сериал Родни Чартерса 2007—2008 годов, спин-офф телесериала «24 часа».
 «Новичок» — американский телесериал телеканала ABC.
 Новичок — сорт ячменя.

См. также